Нелидова — женская форма фамилии .

Нелидовы — русский дворянский род.

 Нелидова, Варвара Аркадьевна (1814—1897) — фаворитка Николая I.
 Нелидова, Екатерина Ивановна (1756—1839) — фаворитка Павла I.
 Нелидова, Елена Николаевна (1837—1904) — общественная деятельница, хозяйка либерального салона.
 Нелидова, Елизавета Алексеевна (1881—1963) — общественная деятельница, актриса, теософ.
 Нелидова, Лидия Ричардовна (настоящая фамилия Барто; 1863—1929) — русская артистка балета и педагог.
 Нелидова, Лидия Филипповна (1851—1936) — русская писательница.